Минулорічна чемпіонка Ешлі Барті знялася перед турніром і не захищала титул.

Турнір виграла Каролін Гарсія, здолавши у фіналі Донну Векич, 7–6(7–4), 7–6(7–4).

Перші два кола, два чвертьфінальні матчі та частина третього чвертьфіналу проходили під дахом на твердому покритті, оскільки дощ лив безперестанку чотири дні, а також частину п'ятого й шостого.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Nottingham Open, одиночний розряд
2019 Women's Singles
2019 в англійському спорті